Montgomery County  ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Montgomery County (Alabama)
 Montgomery County (Arkansas)
 Montgomery County (Georgia)
 Montgomery County (Illinois)
 Montgomery County (Indiana)
 Montgomery County (Iowa)
 Montgomery County (Kansas)
 Montgomery County (Kentucky)
 Montgomery County (Maryland)
 Montgomery County (Mississippi)
 Montgomery County (Missouri)
 Montgomery County (New York)
 Montgomery County (North Carolina)
 Montgomery County (Ohio)
 Montgomery County (Pennsylvania)
 Montgomery County (Tennessee)
 Montgomery County (Texas)
 Montgomery County (Virginia)